Il doppio  del Roma Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Flavio Cipolla e Simone Vagnozzi erano i detentori del titolo, ma Cipolla ha deciso di non partecipare.

Vagnozzi ha fatto coppia con Leonardo Azzaro, ma ha perso nel 1º turno contro James Cerretani e Amir Hadad.

Simon Greul e Christopher Kas hanno battuto in finale 4–6, 7–6(2), [10–2] Johan Brunström e Jean-Julien Rojer.

Teste di serie

 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (finale)
 Daniel Köllerer /  Rogier Wassen (quarti di finale)

 Brian Dabul /  Sebastián Prieto (semifinali) 
 Olivier Charroin /  Nicolas Tourte (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Roma Open 2009